Forró Saborear é uma banda de forró eletrônico formada em São Paulo no ano de 2001, pelos atuais vocalistas Rodrigo e Rafa Drica, e pelos músicos Evaldo e Neto, tornou-se uma das mais requisitadas para festas e eventos pelo norte e nordeste. Um dos destaques do trabalho da banda foram os duetos feitos entre os ex-vocalistas Breno e Marília.

Seus maiores êxitos musicais foram as músicas: "Saborear", "Meu Desejo", "Lua dos Namorados", "Mauricinho", "O Que é Que Eu Vou Fazer?", "O Troco", "Paquerar", "Resposta da Patricinha" e diversos outros êxitos. Ao todo foram dez álbuns lançados, e apesar de os números serem imprecisos, calcula-se que tenha alcançado uma vendagem de mais de 2 milhões de cópias.

Em 2008, após a saída de Breno Souza e Marília Sousa, a banda interrompeu suas atividades por mais de dois anos, porém, voltou em 2010 com os vocalistas Raphael Ribeiro e a cantora Natália Sarrafi, filha da cantora Joelma Mendes da extinta Banda Calypso. Em 2014 a banda traz uma nova formação com a entrada de Bruno Massa, Sara Morais e Breno Souza, intérprete da canção conhecida em todo o Brasil. Agora em 2020, uma nova dupla: Rodrigo e Rafa Drica, relembrando os sucessos antigos e atuais que tocam nas rádios.

Discografia
Vol. 1: Saborear (2001)
Vol. 2: Meu Desejo (2002)
Vol. 3: O Troco (2003)
Vol. 4: Paquerar (2004)
Vol. 5: O Verdadeiro Sabor do Forró - Ao Vivo (2005)
Vol. 6: Pirulito (2007)
Vol. 7: Louca (2008)
Vol. 8: Dependentes de Amor (2010)
Vol. 9: 10 Anos - Ao Vivo (2011)
Vol. 10: É Dez (2012)

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de forró eletrônico